Rivière des Îlets peut se référer à:

Toponymes 
Rivière des Îlets (rivière du Gouffre), un affluent de la rivière du Gouffre, coulant dans Lac-Pikauba (TNO), dans la MRC de Charlevoix, Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière des Îlets (L'Isle-Verte), un affluent du fleuve Saint-Laurent, coulant dans L'Isle-Verte, dans la MRC de Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.